Знаменское — посёлок в Междуреченском районе Вологодской области.

Входит в состав Сухонского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сухонский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Дачное, Мотыри, Сухонский.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)